Angelo Scola (né en 1941), cardinal italien de l'Église catholique, archevêque émérite de Milan.
 Ettore Scola (1931-2016), réalisateur et scénariste italien.
 Fulvio Scola (né en 1982), skieur de fond italien.
 Luis Scola (né en 1980), joueur de basket-ball argentin.

Voir aussi 
 la Scola metensis, une formation musicale de chant messin, basée à Metz.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien